Joseph Hunt ha battuto in finale Jack Kramer 6-3 6-8 10-8 6-0.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1943